

Geografia

Austria 
 Niederndorf – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein

Niemcy 
 Niederndorf – dzielnica Bad Rodach

Zobacz też 
 Niederdorf